Ибрагим-бек Даватдаров (; 14 сентября 1851 — 3 июня 1902) — подполковник российской императорской армии.

Биография 
Ибрагим-бек Даватдаров родился 14 сентября 1851 года в селении  (ныне — в  Азербайджана) в известной аристократической семье. Получил начальное домашнее образование.

В 1868 году поступил унтер-офицером на службу в 16-й Гренадерский Мингрельский Его Императорского Величества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк Кавказской гренадерской дивизии. 15 сентября 1869 года поступил в Тифлисское пехотное юнкерское училище. После окончания училища в 1871 году направляется для продолжения службы в 154-й Дербентский пехотный полк.

Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. За боевые заслуги был награждён орденами Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 2-й степени с мечами и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

26 февраля 1893 года Ибрагим-бек был произведен в подполковники и переведён в 7-й пехотный Ревельский полк 2-й пехотной дивизии.

С 1899 года Ибрагим-бек служил в 155-м пехотном Кубинском полку 39-й пехотной дивизии в Карсе, в должности командира 2-го батальона. 3 июня 1902 года Ибрагим-бек умер от «паралича сердца вследствие солнечного удара». Похоронили его на территории Карсской крепости.

Награды 
 Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом
 Святой Анны 2-й степени с мечами
 Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
 Светло-бронзовая медаль в память войны 1877—1878 годов
 Серебряная на Александровской ленте медаль в память царствования Александра III

Семья 
В 1889 году женился на Гамиде Джаваншир; дочь Мина, сын Музаффар.

Примечания

Ссылки 
 Железная леди из Карабаха

Азербайджанская аристократия
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Похороненные в Карсе